Дизномія або  Дисномія:

 Дизномія — богиня беззаконня, дочка богині розбрату Ериди.
 Дизномія — супутник карликової планети Ериди.
 Дизномія (Дисномія) — порушення пам'яті, аномічна афазія.